Kupe steht für:
 Kupe, Entdecker Neuseelands in der Māori-Mythologie
 Kupe (Berg), Berg in Kamerun
 Kupe, Alternativschreibung für Kufe (Einheit), ein Hohlmaß
 (9487) Kupe, Asteroid des Hauptgürtels
Siehe auch:
 Kup
 Kuppe (Begriffsklärung)